MSI může znamenat:

 Micro-Star International – tchajwanská firma vyrábějící počítačové díly
 Microsoft Windows Installer – instalační program pro Microsoft Windows
 přerušení signalizované zprávou – varianta implementace přerušovacího mechanismu v elektronice, anglicky , MSI